Карл Фишер:
 Фишер, Карл Андреевич (1859—после 1923) — фотограф.
 Фишер, Карл (1757—1844) — чешский библиотекарь.
 Фишер, Карл фон (1782—1820) — немецкий архитектор, представитель классицизма.
 Карл Фишер — псевдоним Кирилла Рыбьякова.